BBO peut faire référence à :
  ;
  ;
 bêta-borate de baryum (β-BaB2O4) ;
 , le site de .